Landesregierung Jóannes Eidesgaard bezeichnet mehrere Regierungen der Färöer:
 Landesregierung Jóannes Eidesgaard I (2004–2008) 
 Landesregierung Jóannes Eidesgaard II (2008)